Муссураны, или клелии (лат. Clelia) — род змей семейства ужеобразных.

Обитают в Южной Америке. Достигают в длину 57—280 см. Самки, как правило, крупнее самцов. Яйцекладущие змеи.

Виды 
Содержит 7 видов:

 Clelia clelia Daudin, 1803
 Clelia equatoriana Amaral, 1924
 Clelia errabunda Underwood, 1993
 Clelia hussami Morato, Franco & Sanches, 2003
 Clelia langeri Reichle & Embert, 2005
 Clelia plumbea Wied, 1820
 Clelia scytalina Cope, 1867

Примечания

Литература 
 Дмитриев Ю. Д. Соседи по планете. Земноводные и пресмыкающиеся. — М.: АСТ, 1997. — 304 с.

Ужеобразные